Sankt Georgsorden kan avse:

 Sankt Georgsorden – rysk riddarorden instiftad 1769 av Katarina den stora
 Sankt Georgsorden (Kungariket Bayern) – instiftad 1729 av kurfurst Karl Albert
 Sankt Mikaels och Sankt Georgsorden – instiftad 1818 av Georg, prinsregent, senare Georg IV av Storbritannien